Triplette steht für:
 Triplette, Schmuckstein, der aus drei Schichten besteht; siehe Schmuckstein#Dublette/Triplette
 Triplette, Formation von drei Spielern in Kugelsportarten; siehe Boule#Wettbewerbsformen

Triplette ist der Familienname folgender Personen:
 Jeff Triplette (* 1951), US-amerikanischer NFL-Schiedsrichter

Siehe auch:
 Triplett